Hepática hénryi, или Anemóne henryi — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства . Нередко весь род включается в состав рода .

Ботанические описание 
Цветоносный стебель 4—6 см высотой, густо шерстистый. Корневище около 2,5 см длиной, около 3 мм толщиной.

Листья прикорневые, в числе около шести, на черешках 4—12 см длиной, покрытых густым длинным опушением. Пластинка широкояйцевидная до округло-почковидной, с тремя часто слабо выраженными острыми на конце лопастями с 1—2 зубцами по краям, в основании глубоко сердцевидная, 1,5—5,5 см длиной и 2—8,5 см шириной. Молодые листья покрыты шерстистым опушением, затем оголяются. Стеблевые листья образуют чашечковидную обёртку, яйцевидные, волосистые, с тремя зубцами или цельнокрайные, 5—11 мм длиной и 3—6 мм шириной.

Цветки с 6 лепестковидными листочками околоцветника обратнояйцевидно-продолговатой или узкоэллиптической формы, 8—12 мм длиной и 3—5,5 мм шириной, с внешней стороны волосистые.

Плод — многоорешек, орешки в числе около 10, опушённые, с отогнутыми носиками.

Экология и распространение 
Встречается в лесах и по склонам холмов. Эндемик Китая, встречается от Сычуани на западе до Хунани на востоке.

Таксономия и систематика 
Вид назван именем ирландского ботаника и китаеведа Августина Генри (1857—1930).

Синонимы

Примечания

Литература 
 

Лютиковые
Флора Восточной Азии
Эндемики Китая
Декоративные садовые растения
Таксоны растений, названные в честь людей